Vojsko (Idrija), een plaats in de Sloveense gemeente Idrija
 Vojsko (Kozje), een plaats in de Sloveense gemeente Kozje
 Vojsko (Vodice), een plaats in de Sloveense gemeente Vodice
 Vojsko (Kozakken), Kozakken-eenheid in het Russische keizerrijk